Стриж — птица семейства Стрижиные. Род насчитывает несколько видов, в том числе:
 Чёрный стриж.

Персоналии 
 Ксения Стриж (настоящее имя — Ксения Юрьевна Волынцева; род. 1967) — российская актриса, теле- и радиоведущая, диджей.
 Стриж, Константин Александрович (1887—?) — советский инженерный работник, доктор наук и профессор, инженер-флагман 3-го ранга.

Железнодорожный транспорт
 Стриж — скоростной российский пассажирский поезд на базе испанского электропоезда Talgo 250. В компоновке для российского рынка необходимо использование отдельной тяговой единицы — электровоза или тепловоза.

Другое 
 Ту-141 «Стриж» — советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат.
 «Стриж» — советский высотный спасательный скафандр, входивший в комплекс средств спасения и жизнеобеспечения многоразового космического корабля «Буран».
 Стриж — самозарядный пистолет компании «Arsenal Firearms».
 БРДМ-2МС «Стриж» - российский вариант модернизации бронемашины БРДМ-2
 Стриж — учебно-тренировочный экраноплан Центрального Конструкторского бюро Р. Е. Алексеева.
 Стриж — радиопротокол класса LPWAN и российская телекоммуникационная компания, разработчик решений IoT.

См. также 
 Стрижи (значения)